Чёрный язык:
  ( — заболевание, при котором на языке образуется чёрный налёт; этиология до конца не выяснена.
 Чёрный язык, или чёрное наречие ( — вымышленный язык, разработанный Дж. Р. Р. Толкином.
 Чёрный язык — человек-хулитель в культуре монголов, бурятов, тувинцев и других народов.
 «Чёрный язык», или «Письмо чёрного языка» () — магическое сочинение Зая-Пандиты, памятник калмыцкой средневековой литературы.